Frankl puede referirse a:
 Béla Frankl
 Peter Frankl, pianista húngaro.
 Viktor Emil Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco.
 Ludwig August von Frankl, médico y escritor alemán.